Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, 1.º Marquês de Sá da Bandeira — político e militar português 
Lubango — cidade angolana antigamente chamada Sá da Bandeira

Títulos nobiliárquicos portugueses
Barão de Sá da Bandeira
Visconde de Sá da Bandeira
Marquês de Sá da Bandeira